Genf – niemiecka nazwa kantonu Genewa
 Genf – niemiecka nazwa miasta Genewa

Inne:
 Deutsche Schule Genf – niemiecka szkoła w Szwajcarii

Zobacz też:
 Gänf